Výraz sloní noha se používá jako lidového pojmenování pro:

rostliny 
A to pro vytrvalé rostliny vytvářející tzv. kaudex (ztlustlou bázi kmene). Konkrétně se jedná o různé zástupce rodů:
 Beaucarnea vč. Beaucarnea recurvata
 Nolina
 Dasylirion
 Testudinaria

 nemoci s výrazným otokem nohou
 Elefantiáza nebo lymfedém – u lidí 
 Lymfangitida – u koní
 krystalický nerost, směsi uranu a křemičitanu zirkoničitého vzniklý po výbuchu v jaderné elektrárně Černobyl
Černobylit – lávová struktura